

Домбрувка-Ґурна — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка-Ґурна — село в гміні Крапковіце Крапковицького повіту Опольського воєводства